Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Benoît :
 l’ancienne cathédrale Saint-Benoît d’Alet-les-Bains en France, aujourd’hui abbatiale Notre-Dame ;
 l’ancienne cathédrale Saint-Benoît de Castres en France ;
 la cathédrale Saint-Benoît d’Evansville aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 Liste de cathédrales

Benoit
~